Incisitermes är ett släkte av termiter. Incisitermes ingår i familjen Kalotermitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Termiter
Incisitermes